Parlamenty:
 Kongres Narodowy – dwuizbowy parlament Argentyny
 Kongres Narodowy – dwuizbowy parlament Boliwii
 Kongres Narodowy – dwuizbowy parlament Brazylii
 Kongres Narodowy – dwuizbowy parlament Chile
 Kongres Narodowy – dwuizbowy parlament Dominikany
 Kongres Narodowy – jednoizbowy parlament Ekwadoru
 Kongres Narodowy – jednoizbowy parlament Hondurasu

Partie polityczne:
 Afrykański Kongres Narodowy – partia polityczna w Republice Południowej Afryki
 Indyjski Kongres Narodowy – partia polityczna w Indiach
 Kongres Narodowy Oromo – partia polityczna w Etiopii
 Kongres Narodowy – partia polityczna w Sudanie
 Ludowy Kongres Narodowy – partia polityczna w Gujanie